Банфилд ():

 Банфилд — город в Аргентине
 «Банфилд» — футбольный клуб из этого города

 Готфрид фон Банфильд (1890—1986) — австрийский военный лётчик времён Первой мировой войны
 Рафаэло фон Банфильд (1922—2008) — его сын, итальянский композитор
 Эдуард Кристи Банфилд (1916—1999) — американский политолог
 Фолькер Банфильд (род. 1944) — немецкий пианист